Per Giffen si può intendere:

Persone 
 James Giffen (n. 1941), uomo di affari statunitense
 Keith Giffen (n. 1952), disegnatore di fumetti statunitense
 Robert Giffen (1837-1910), economista e statistico britannico
 Hubert van Giffen (1534-1604), giurista e filologo olandese

Altro 
 Beni di Giffen, in economia sono quei beni per i quali la domanda aumenta all'aumentare del prezzo